Вячесла́в Серге́евич Карава́ев (род. 20 мая 1995, Москва, Россия) — российский футболист, защитник клуба «Зенит» и сборной России.

Клубная карьера 

Воспитанник ЦСКА. Первый тренер — Алексей Владимирович Говязин. Дебютировал за московский клуб 30 октября 2013 года в матче Кубка России против дзержинского «Химика». В чемпионате России дебютировал 2 декабря, когда заменил на 74-й минуте Кирилла Набабкина в матче против «Ростова».

26 июня 2014 года перешёл в пражскую «Дуклу» на правах аренды.

17 июня 2015 на правах аренды перешёл в чешский клуб «Яблонец» до 30 июня 2016 года.

В 2016 году перешёл в пражскую «Спарту». По итогам сезона 2016/2017 был признан лучшим игроком сезона в «Спарте» и вошел в символическую сборную чемпионата. Однако в следующем сезоне Караваев потерял место в стартовом составе команды.

31 января 2018 года перешел в нидерландский «Витесс» за 1,5 млн €. Контракт с клубом из Арнема был рассчитан на три с половиной года. На протяжении одного сезона выступал за эту команду под руководством Леонида Слуцкого.

2 сентября 2019 года Караваев вернулся в Россию, подписав четырёхлетний контракт с «Зенитом». Дебютировал 13 сентября, выйдя на замену в концовке встречи в домашнем матче против тульского «Арсенала» (3:1).
19 октября 2019 года в матче против «Ростова» забил свой первый гол за «Зенит».
13 марта 2021 года в матче с грозненским «Ахматом» поразил ворота Гиорги Шелия дальним ударом из-за пределов штрафной площади.

Карьера в сборной 

Играл за сборные России различных возрастов, в молодёжной сборной сыграл в 20 матчах, забил единственный гол в ворота США на турнире Marbella Cup–2014, матч закончился поражением России со счётом 4:3.

11 марта 2019 года был вызван в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с Бельгией и Казахстаном.

Дебютировал в сборной 13 октября 2019 года в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 с Кипром, заменив на 38-й минуте травмированного Сергея Петрова.

3 сентября 2020 года забил свой первый гол за сборную России в ворота Сербии в Лиге наций 2020/21.

24 сентября 2022 года вышел на поле на товарищеский матч с Киргизией с капитанской повязкой.

Стиль игры 
Отличается неплохой скоростью и бойцовскими качествами. Умеет грамотно подключаться к атакам.

Достижения

Командные 
  ЦСКА
 Чемпион России: 2013/14

  «Зенит»
 Чемпион России (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка России: 2019/20
 Обладатель Суперкубка России (2): 2020, 2021

Личные 
 Лучший игрок «Спарты»: 2016/17
 В списке 33 лучших футболистов чемпионата России: № 2 — 2019/20

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 22 матча / 2 гола; 10 побед, 6 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Яблонца»
 Профиль на официальном сайте Синот лиги

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург